

Patronyme 
 (par ordre chronologique de naissance)
 Charles-Arthur Gonse (1838–1917), général de division, impliqué dans l'affaire Dreyfus ;
 Louis Gonse (1846–1921), historien d'art, spécialiste de l'art japonais, collectionneur, responsable des musées ;
 Emmanuel Gonse (1880-1954), architecte ;
 Gisèle Gonse (1918-2016), résistante française.

Variantes
 Variantes du nom : Gontz ; Gonsse (Alexandre Gonsse de Rougeville).

Toponyme 

 Gonse, commune du Burkina Faso.

Homonymie de patronyme